Николай Константинович Гринько (17 декабря 1928 — 5 февраля 2021) — советский и российский горный инженер. Академик Российской академии естественных наук (1994). Доктор технических наук (1987), профессор (1990). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10-11 созывов (1979—1989) от Ворошиловградской области.

Биография 
Родился 17 декабря 1928 года в деревне Мильковичи (ныне — в Белоруссии).

Окончил Ленинградский горный институт (1952). Специалист в области добычи угля и организации производства, технологии подземного способа добычи.

Трудовая деятельность:
 помощник начальника участка
 главный инженер и начальник шахтоуправления, главный инженер треста «Краснолучуголь»
 главный инженер комбината «Луганскуголь»
 заместитель министра угольной промышленности УССР (1969—1970)
 начальник Технического управления, заместитель Министра, первый заместитель Министра Министерства угольной промышленности СССР (1970—1978)
 Министр угольной промышленности УССР (1978—1986)
 Директор (1986), затем — главный научный сотрудник Института горного дела им. А. А. Скочинского.
 С начала девяностых годов вёл научную работу в Московском Государственном Горном Университете, преподавал студентам старших курсов. Являлся научным руководителем при написании кандидатских и докторских диссертаций. Суммарно отработал в Горном Университете более 10 лет.
 стоит у истоков создания крупного горнодобывающего предприятия в Республики Карелия. Впоследствии при начале разработки месторождения под его руководством предприятие успешно развивается и получает неофициальное звание карьер «миллионник». В настоящий момент созданное им предприятие успешно работает.
В своей деятельности решал вопросы концентрации производства, эффективности капиталовложений, механизации производственных процессов. Под его научным руководством и при непосредственном участии проводились работы по комплексной оценке направлений развития науки и техники добычи угля, работы по созданию автоматизированной шахты глубокого заложения. Редактор и член редколлегии журнала «Уголь».

Основные труды 
 Повышение технического уровня угольной промышленности. М., 1991.
 Взгляд на уголь как источник чистой энергии // Горный вестник. 1993.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Белорусского геологического портала

Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Министры угольной промышленности Украинской ССР
Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Горные инженеры России
Персоналии:Угольная промышленность
Учёные:Горное дело
Учёные:ИГД им. А. А. Скочинского
Горные инженеры СССР
Заместители министров СССР
Заместители министра угольной промышленности Украинской ССР
Члены РАЕН
Делегаты XXVI съезда КПСС
Главные редакторы журнала «Уголь»